Okudaira steht für:

 Okudaira (Klan), ein japanischer Familienklan

Okudaira ist der Familienname folgender Personen:
 Shingo Okudaira (* 1966), japanischer Jazzmusiker
 Yasuhiro Okudaira († 2015), japanischer Rechtswissenschaftler